Deer Hunter steht für:
 The Deer Hunter, Originaltitel des Films Die durch die Hölle gehen (USA, 1978)
 Deer Hunter (Spieleserie), Computerspieleserie (seit 1997)

Siehe auch:
 Deerhunter, US-Band